Skatvedt ist der Familienname folgender Personen:

 Karoline Skatvedt (* 2000), norwegische Skispringerin
 Ole Andreas Skatvedt (* 1965), norwegischer Skispringer